Jan Hajtó (* 22. Januar 1968 in Flörsheim am Main) ist ein deutscher Zahnarzt, Referent und Fachbuchautor.

Leben 
Jan Hajtó ist der Sohn eines Ingenieurs und einer Zahnärztin. Nach dem Abitur am Maximiliansgymnasium in München im Jahr 1987 studierte er Zahnmedizin an der Ludwig-Maximilians Universität in München von 1987 bis 1993. 1994 wurde er promoviert.

Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen auf den Gebieten der komplexen ästhetischen Zahnmedizin und festsitzenden Versorgungen mit Vollkeramik. Er besitzt langjährige umfassende klinische Erfahrungen auf dem Gebiet adhäsiv und konventionell befestigter vollkeramischer Restaurationen und ist hierzu als national und international als Referent tätig. Regelmäßige Publikationen, Kurse sowie Kongressbeiträge zu den Themen Ästhetik, Keramik und digitale Zahnheilkunde. 

Hajtó ist Lehrbeauftragter der Akademie Praxis und Wissenschaft (APW) innerhalb der DGZMK. Seit 2011 ist er Referent des Curriculums Ästhetische Zahnmedizin der Zahnärztekammern Niedersachsen, Nordrhein und Westfalen-Lippe.

Er ist Autor des zweibändigen Fachbuches „Anteriores – Natürliche schöne Frontzähne“. 

2015 gewann er den Forschungspreis Vollkeramik der AG Keramik.

Werke 

 Anteriores – Natürliche schöne Frontzähne (Band 1). Teamwork Media Verlag, Fuchstal 2006, ISBN 978-3-932599-32-3. Fremdsprachige Ausgaben in Englisch (ISBN 978-3-932599-33-0), Portugiesisch (ISBN 978-85-7889-069-8), Koreanisch (ISBN 978-89-5741-521-4), Japanisch (gekürzte Version), Chinesisch. 
 Anteriores – Natürliche schöne Frontzähne (Band 2). Teamwork Media Verlag, Fuchstal 2006, ISBN 978-3-932599-19-4.
 Kapitel: Veneers. In: Adhäsive Zahnheilkunde: Wissenschaft und Praxis. Deutscher Ärzte Verlag, 2012, ISBN 978-3-769134-27-8.
 Gute Zahnheilkunde – ein Leitfaden. Quintessenz Verlag, Berlin, 2018.

Weblinks 

 Dental Team Dr. Hajtó, München
 Curriculum Ästhetische Zahnmedizin, Akademie Praxis und Wissenschaft (APW)

Sachbuchautor
Zahnarzt
Deutscher
Geboren 1968
Mann